Luciano Rabottini – ex ciclista su strada italiano, padre di Matteo
 Matteo Rabottini – ciclista su strada italiano, figlio di Luciano